Invictus (film), een film uit 2009 van Clint Eastwood
 Invictus (platenlabel), een platenlabel van Brian Holland, Lamont Dozier en Eddie Holland Jr.